Octagon House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Octagon House (Danbury, Connecticut), ID-Nr. 73001945
 Octagon House (Stamford, Connecticut), ID-Nr. 79002624
 Octagon House (Georgia), ID-Nr. 69000049
 Octagon House (Illinois), ID-Nr. 79000820
 Octagon House (Hampden County, Massachusetts), ID-Nr. 82004967
 Octagon House (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 84002762
 Octagon House (Ohio), ID-Nr. 09000103
 Octagon House (South Carolina), ID-Nr. 73001715
 Octagon House (Washington, D.C.), ID-Nr. 66000863 
 Octagon House (Fond du Lac County, Wisconsin), ID-Nr. 72000051
 Octagon House (Jefferson County, Wisconsin), ID-Nr. 71000039